Сопин: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сопин, Александр Иванович (род. 1949) — советский физик в области лазерной техники, руководитель предприятия электронной промышленности.
 Сопин, Андрей Алексеевич (род. 1997) — российский баскетболист.
 Сопин, Виктор Фёдорович (род. 1946) — мэр Дзержинска.
 Сопин, Илья Иванович (1917—1943) — Герой Советского Союза
 Сопин, Фёдор Петрович (1911—1966) — бригадир монтажников, Герой Социалистического Труда (1958).

Топоним 
 Сопин — село на Украине, находится в Погребищенском районе Винницкой области.

См. также 
 Улица Сопина